Maitland ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in Australien:
 Maitland, Stadt in New South Wales
 Maitland (South Australia)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maitland (Florida)
 Maitland (Missouri)
 Maitland (Pennsylvania)
 Maitland (South Dakota)
 Maitland (West Virginia)

Ort in Südafrika:
 Maitland (Kapstadt), Stadtteil der Metropolgemeinde Kapstadt

Sonstige:
 Maitland-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Maitland-Inseln, Inselgruppe in Papua-Neuguinea, siehe Pam-Inseln
 Lake-Maitland-Uranlagerstätte, Lagerstätte in Western Australia, Australien

Maitland ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Catherine Maitland (1850–1906), britische Erzieherin, Autorin und Hochschullehrerin
 Ainsley Maitland-Niles (* 1997), englischer Fußballspieler
 Alexander Maitland (1844–1925), US-amerikanischer Politiker
 Arthur Steel-Maitland (1876–1935), britischer Politiker der Labour Party, Arbeitsminister
 Bob Maitland (1924–2010), britischer Radrennfahrer
 Caroline Maitland (1858–1920), britische Dichterin und Schriftstellerin

 Clover Maitland (* 1972), australische Feldhockeyspielerin
 Donald Maitland (1922–2010), britischer Diplomat
 Edward Maitland (1824–1897), britischer Autor und Theosoph
 Francis Maitland (1914–1988), australischer Sportschütze 
 Frederic William Maitland (1850–1906), britischer Jurist und Historiker
 Geoffrey Maitland (1924–2010), australischer Physiotherapeut
 James Maitland, 8. Earl of Lauderdale (1759–1839), britischer Staatsmann

 Julia Maitland (1808–1864), englische Schriftstellerin
 Lorna Maitland (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin
 Marne Maitland (1920–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Patrick Maitland, 17. Earl of Lauderdale (1911–2008), britischer Politiker (Conservative Party)
 Richard Maitland (1496–1586), schottischer Staatsmann, Historiker und Dichter
 Robert Maitland (* 1983), australischer Wasserballspieler
 Ronald Maitland (1887–1937), kanadischer Segler
 Sean Maitland (* 1988), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Tod A. Maitland (* 1957), US-amerikanischer Tonmeister
 Wendy Maitland (* 1975), schottische Squashspielerin
 William Maitland (um 1525–1573), schottischen Adliger